Ruhethal ist der Name von:
 Schloss Ruhethal, Schloss in Mügeln im Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Ruhethal (Malschwitz), Ortsteil in Malschwitz im Landkreis Bautzen, Sachsen
 Ruhethal – heute hauptsächlich: Ruhetal (Toddin), Ortsteil von Toddin im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Ruhethal – heute hauptsächlich: Ruhetal (Glücksburg), ein Ort der Stadt Glücksburg (Ostsee), Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein 

Siehe auch:
 Ruhetal